Poupées russes ou Les Poupées russes est le titre de plusieurs œuvres :
Les Poupées russes, série télévisée québécoise diffusée entre 2002 et 2007 ;
Les Poupées russes, suite de L'Auberge espagnole, film franco-britannique de Cédric Klapisch sorti en 2005 ;
  Les poupées russes (Something Blue), vingt-deuxième épisode de la saison 2 de How I Met Your Mother diffusé en 2007 ;
 Les poupées russes (Shell Game), sixième épisode de la saison 14 de NCIS : Enquêtes spéciales diffusé en 2016 ;
Poupée russe, série télévisée américaine diffusée à partir de 2019 sur Netflix.

Matriochka peut faire référence à :
Matriochka, premier album de Jérémy Frérot sorti en 2018.

Voir aussi 
 Poupée russe ;
 La Poupée russe, roman de l'écrivain roumain Gheorghe Crăciun publié en 2004.